Valenki (en russe ) est une chanson russe composée en 1911. La chanson serait d'origine tzigane, et certaines sources affirment que sa compositrice serait Nastia Polyakova '. Valenki a pleinement été intégrée au patrimoine musical russe avec l'interprétation de Lidia Rouslanova dans les années 1940.

Les paroles de la chanson évoquent les valenki, bottes traditionnelles russes de feutre.

Histoire 

Lors de sa création, la chanson était une chanson comique utilisée surtout comme support de danse. La compositrice est peut-être sa première interprète, la chanteuse tzigane Nastia Polyakova, qui l'enregistre en 1913. Par la suite, Valenki est reprise notamment par , et . Mais ce sont les interprétations de Lidia Rouslanova dans les années 1940, et en particulier celle réalisée en mai 1945 sur les ruines du Palais du Reichstag.

Paroles et musique

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Musique russe

Chanson russe